Skierniewka – rzeka w środkowej Polsce, prawy dopływ Bzury 
 Skierniewka –  część miasta Skierniewice od 1926; dawniej samodzielna wieś
 Skierniewka – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1867–1954